Уильям Уилер:
 Уилер, Уильям Гордон (1910—1998) — английский церковный деятель.
 Уилер, Уильям Мортон (1865—1937) — американский энтомолог.
 Уилер, Уильям Элмон (1819—1887) — американский политик.